Granada — название моделей легковых автомобилей, производившихся в ряде стран.

 Ford Granada (Европа) — легковой автомобиль, как модель производившийся с 1972 по 1985 год в различных странах, преимущественно — ФРГ и Великобритании.

 Ford Granada (Северная Америка) — американский компактный, затем — среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся подразделением корпорации Ford Motors Ford как модель с 1975 по 1982 год.

Ни стилистически, ни технически эти автомобили напрямую не были связаны.